El nombre Juan José Castillo puede hacer referencia a:

 Juan José Castillo (1921-2001), periodista deportivo español.
 Juan José Castillo (1955-), apodado Juani, futbolista español.
 Juan José Castillo (1968-), apodado Jujoca, corredor peruano de larga distancia.
 Juan José Castillo (1980-), futbolista guatemalteco.

Véase también 

 Juan José Castilla (1945-) pentatleta mexicano que compitió en los Juegos Olímpicos de 1972.

Referencias